Фонвиель (фр. Fonvielle) — французская фамилия.

Известные носители:

 Фонвиель, Бернар Франсуа (1760—1839) — французский писатель.
 Фонвиель, Вильфрид де (1824—1914) — французский писатель.